Пуерто Гранде има више значења:

 Пуерто Гранде (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто Гранде (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерто Гранде (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерто Гранде (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерто Гранде (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерто Гранде (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику